Tabas (comtat), comtat a la província de Yedz, creat el 1960 (segregat del de Ferdows)
 Tabas Gilaki, antiga Tabas al-Tamr, capital del comtat i abans de 1960 del districte.
 Tabas al-Unnab, després Tabas Masinan, districte del comtat de Birjand a la província de Khorasan del Sud